Die Liste der Orte auf den Malediven bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Orte des südasiatischen Staates Malediven.

Der mit Abstand größte Ort auf den Malediven ist Malé mit einer Einwohnerzahl von  92.555 (Stand 25. März 2006). Damit konzentriert sich etwa ein Drittel der Bevölkerung des Landes in der maledivischen Hauptstadt.

Die folgende Tabelle enthält die wichtigsten Orte des Landes sowie die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 25. März 1995, 31. März 2000 und 25. März 2006. Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Distrikt), zu der die Gemeinde gehört. Die Hauptstadt Malé wird von der Regierung verwaltet und gehört keinem Distrikt an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Quelle: Ministry of Planning & National Development, Republic of Maldives

Siehe auch 
Atolle der Malediven
Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
Ministry of Planning and National Development
City Population - Einwohnerzahlen der Orte auf den Malediven

!
Malediven

simple:List of cities, towns and villages in the Maldives